Писмо од непознате жене () амерички је филм из 1948. у режији Макса Опулса. Представља адаптацију истоимене приповетке аустријског писца Штефана Цвајга. Главне улоге играју Џоан Фонтејн и Луис Џордан. Радња је смештена у Беч на почетку 20. века, а протагонисткиња, чији лик тумачи Џоан Фонтејн) је жена која се као адолесценткиња заљубљује у свог суседа, богатог и успешног пијанисту (чији лик тумачи Луис Џордан), чија ће неузвраћена љубав проузроковати трагичне последице. Писмо од непознате жене се сматра једном од најпознатијих и најуспешнијих мелодрама класичног Холивyда.

Године 1992, филм је изабран за очување у америчком Националном филмском регистру од стране Конгресне библиотеке као „културно, историјски и естетски значајан.“

Радња 

У Бечу почетком двадесетог века, Лиса, тинејџерка која живи у стамбеном комплексу, постаје фасцинирана новим станаром, пијанистом Стефаном Брандом. Стефан је стекао реноме својим одличним перформансама на клавиру. Лиса постаје опседнута Стефаном, остаје до касно да га слуша док свира, и шуња се у његов стан и диви му из даљине. Упркос њеним покушајима, они се срећу само једном и Стефан једва да је примећује.Једног дана, Лисина мајка одлучи да се уда за богатог и угледног господина, који живи у Линцу, и каже Лиси да они сви крећу тамо. Лиси се не свиђају мајчини планови и бежи са железничке станице, враћа се назад у стан, где је пушта портир. Она куца на Стефанова врата, али нико не отвара. Одлучује да га сачека напољу док се не врати. Рано следећег јутра, Стефан се враћа кући са женом. Након што их угледа, избезумљена Лиса путује у Линц, где се придружује мајци и новом очуху.

Улоге

Занимљивости 
 Омиљени филм Џоан Фонтејн.
 Јапански редитељ Хидео Наката сматра овај филм најбољим у целој историји филма.

Спољашње везе 
 

Филмови 1948.
Филмови на енглеском језику
Амерички филмови